Сен-Жене (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Жене (Вогезы) — коммуна во Франции, в департаменте Вогезы.